Liberale Revolution bezeichnet:

 Liberale Revolution in Portugal 1821/1822
 Liberale Revolution (Ecuador) 1895